Mas Olivet (Castellar del Vallès), masia al municipi de Castellar del Vallès (el Vallès Occidental) 
 Mas Olivet (Maçanet de Cabrenys), mas al municipi de Maçanet de Cabrenys (l'Alt Empordà).

 Can Cortada i Mas Olivet, conjunt de dos masos al nord-oest del nucli de Vilademires, al municipi de Cabanelles (l'Alt Empordà)